Narcotina sau noscapina a fost izolată din opiu, din punct de veder chimic fiind un alcaloid izochinolinic, mai precis ftaliltetrahidroizochinolinic.Are acțiune antitusivă , dar mult mai slabă decât a codeinei,având și proprietăți narcotice și sedative.Sorturile de opiu provenite din India  , sunt mai bogate în narcotină, și sunt folosite  păentru extracția acesteia.Pentru extracție se folosește toluenul(pentru îndepărtarea alcaloizilor fenolici, a rezinelor) .

Bibliografie 
http://bulkpharm.mallinckrodt.com/_attachments/msds/INTNA.htm 
http://www.buyreagents.com/narcotine.html 
http://www.biochemj.org/bj/027/0220/bj0270220_browse.htm
http://www.chemindustry.com/chemicals/582439.html 

Alcaloizi
Benzodioxoli